Општина Вртокоп (, Димос Скидрас) је општина у Грчкој. По подацима из 2011. године број становника у општини је био 20.188.

Становништво

Види још 
 Вртокоп
 Пела (округ)

Референце

Спољашње везе 
Δήμος Σκύδρας 

Округ Пела
Општине у Грчкој